

Geografia 
 Le Mosse – frazione di Montefiascone

Persone 
 Claude Mossé – storica, scrittrice e docente universitaria francese
 George Mosse – storico tedesco naturalizzato statunitense
 Hans Lachmann-Mosse – editore tedesco
 Kate Mosse – scrittrice e conduttrice televisiva inglese
 Rudolf Mosse – editore tedesco